Avon kan syfta på:

 Avon Rubber – en brittisk tillverkare av däck och gummiprodukter
 Avon (grevskap) – ett tidigare grevskap i England
 Avon Books – ett förlag i New York
 Avon Products – ett kosmetikaföretag
 Rolls-Royce Avon – en serie jetmotorer

Floder

Storbritannien

England 
 Bristol Avon 
 Avon, Devon
 Hampshire Avon
 Warwickshire Avon

Skottland 
 Avon (Falkirk)
 Avon (Strathspey)
 Avon Water

Kanada 
 Avon, Ontario
 Avon, Nova Scotia

Orter

Australien 
 Avon, New South Wales

Frankrike 
 Avon, Seine-et-Marne
 Avon, Deux-Sèvres
 Avon-la-Pèze
 Avon-les-Roches

USA 
 Avon, Alabama
 Avon, Colorado
 Avon, Connecticut
 Avon, Illinois
 Avon, Indiana
 Avon, Maine
 Avon, Massachusetts
 Avon, Minnesota
 Avon, Montana
 Avon, New York
 Avon, Ohio
 Avon, Pennsylvania
 Avon, South Dakota
 Avon, Utah
 Avon, Wisconsin